Иньяцио Силоне, собственно Сегондино Транквилли (, Secondino Tranquilli; ,  — , ) — итальянский писатель, публицист, политический деятель социалистической ориентации.

Биография 

В 1911 потерял отца, в 1915 — мать и других членов семьи во время Авеццанского землетрясения. В 1917 вступил в молодёжную организацию Итальянской социалистической партии, стал одним из её лидеров. В 1921 стал одним из основателей Итальянской коммунистической партии, отколовшейся от соцпартии после её XVII съезда. Брат Иньяцио, Ромолло Траквилли, был арестован как член ИКП (1928) и умер от побоев в фашистской тюрьме (1931). В 1990-х историки Дарио Биокка и Мауро Канали обнаружили документы, указывавшие, что Иньяцио Силоне был тайным осведомителем фашистской полиции и порвал с ней только после случившегося с братом.

В 1927 посетил СССР. В 1930, объявив о своей оппозиции Сталину и сталинскому руководству Коминтерна, по идейным соображениям порвал с ИКП. У него был обнаружен туберкулёз, проявились приступы депрессии. Около года он провёл в швейцарских клиниках. Его поддержала и выходила психоаналитик Алин Валанжен, помогавшая ряду других политических эмигрантов.

В 1931—1945 жил в Швейцарии, начал активно заниматься литературой. Антифашистский роман «Фонтамара» (1933) сразу же появился в переводах на немецкий (1933) и английский (1934), получил высокую оценку Троцкого и стал началом абруццезской трилогии Силоне, включившей позднее романы «Хлеб и вино» (1937) и «Семя под снегом» (1943). Выступал с публицистикой, направленной против тоталитаризма («Школа диктаторов», 1938). В годы войны вошел в швейцарскую подпольную организацию, поддерживавшую движение Сопротивления в Италии, параллельно стал агентом разведслужбы США (подпольная кличка — Лен).

После освобождения Италии вернулся на родину, стал активным деятелем социалистической партии, редактором газеты «Avanti!». Активно выступал против сталинизма, перешёл на позиции христианского социализма. В 1949 году написал эссе для сборника «Бог, обманувший ожидания», куда вошли шесть эссе видных западных интеллектуалов, пересмотревших своё положительное отношение к коммунизму. Помимо Силоне, в сборнике участвовали Луис Фишер, Андре Жид, Артур Кёстлер, Стивен Спендер и Ричард Райт. Силоне участвовал в работе международного Конгресса за свободу культуры. В 1956—1968 вместе с Николой Кьяромонте издавал в Риме ежемесячный журнал «Темпо презенте» (Tempo Presente). После публикации материалов о связи и тайном финансировании журнала американской разведслужбой (1967) отошел от политики, сосредоточившись на литературе.

Признание 
Член жюри Берлинского МКФ (1959). Иерусалимская премия (1969), премия Чино дель Дука (1971), премия Готфрида Келлера (1973).

Посмертная судьба 
Роман Фонтамара был экранизирован Карло Лидзани (1977), в главной роли — Микеле Плачидо.

В 2000 итальянские историки Дарио Бьокка и Мауро Канали опубликовали книгу, содержавшую документы, которые, по их трактовке, свидетельствовали о связи Силоне в 1922—1930 с фашистской полицией. Книга широко рецензировалась не только в итальянской, но и в европейской и американской прессе. Появились и печатные опровержения книги (Джузеппе Тамбуррано и др.). Биография Силоне, написанная позднее Дарио Бьоккой (2005), предлагает сложное видение «двойной» жизни и двойственного творчества писателя, прошедшего через несколько глубоких экзистенциальных кризисов.

Романы 

 Фонтамара (1933)
 Хлеб и вино (1937)
 Семя под снегом (1943)
 Горсть ежевики (1952)
 Секрет Луки (1956)
 Лиса и камелии (1960)
 Судьба одного бедного христианина (1968, премия Кампьелло)
 Северина (1981, завершен женой, опубликован посмертно)

Публикации на русском языке 
 Фонтамара / Пер. с итал. Е. А. Ханевской; Под ред. Б. А. Грифцова. — М.: Гослитиздат, 1935. — 206 с.
 Судьба одного бедного христианина / Пер. с итал. Ирины Альберти; Вступ. статьи Ирвинг Хау и В. Вейдле. — Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, [1968]. — 298 с.
Во что верует человек Запада: (Диалог) / [Примеч. ред.] // Новое русское слово. — Нью-Йорк, 1954. — 1 августа (№ 15436). — С. 2.
Еще раз о правде истории / [Примеч. ред.] // Континент. — München, 1975. — № 2. — С. 360—362.

См. также 

 Живоин Павлович

Примечания

Литература 
 Завалишин Вяч. Роман Игнацио Силоне в русском переводе // Новое русское слово. — Нью-Йорк, 1971. — 27 июня (№ 22293). — С. 5.
Кин Ц. И. Иньяцио Силоне // «Алхимия и реальность. Борьба идей в современной итальянской культуре», М., Советский писатель, 1984.
Максимов В. Игнацио Силоне // Новое русское слово. — Нью-Йорк, 1985. — 17 марта (№ 26735). — С. 5.
 Камю А. «Хлеб и вино» Иньяцио Силоне // Он же. Собрание сочинений в 5-ти тт. Т.4. Харьков: Фолио, 1998, с.441-443.
 Уолцер М. Компания критиков. Социальная критика и политические пристрастия XX века. — М.: ДИК, 1999. — 356 с. ISBN 5-7333-0017-5
 Paynter M.N. Ignazio Silone: beyond the tragic vision. Toronto: University of Toronto Press, 2000
 Ploetz D. Ignazio Silone: Rebell und Romancier. Köln: Kiepenheuer & Witsch, 2000
 Biocca D., Canali M. L’informatore: Silone, i comunisti e la polizia. Milano; Trento: Luni Editrice, 2000
 Tamburrano G. Processo a Silone, La disavventura di un povero cristiano. Roma: Lacaita Editore, 2001
 Leake E. The Reinvention of Ignazio Silone. Toronto: University of Toronto Press, 2003
 Moscardelli M. La Coperta Abruzzese. Il filo della vita di Ignazio Silone. Roma: Ed. Aracne, 2004.
 Canali M. Le spie del regime. Bologna: Il Mulino, 2004
 Biocca D. Silone. La doppia vita di un italiano. Milano: Rizzoli, 2005
 Holmes D. Ignazio Silone in exile: writing and antifascism in Switzerland, 1929—1944. Aldershot; Burlington: Ashgate, 2005
 Pugliese S. G. Bitter spring: a life of Ignazio Silone. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2009
 Ignazio Silone, Il seme sotto la neve. Edizione critica a cura di Alessandro La Monica, Milano-Firenze, Mondadori Education-Le Monnier Università, 2015.

Ссылки 
 
 Иньяцио Силоне на сайте IMDB

Писатели Италии
Публицисты Италии
Депутаты Учредительного собрания Италии
Члены Итальянской социалистической партии
Христианские социалисты
Члены Итальянской коммунистической партии
Литераторы, известные под псевдонимами
Лауреаты премии Кампьелло
Члены Немецкой академии языка и поэзии
Номинанты Нобелевской премии по литературе
Почётные доктора Йельского университета